Jacob Holm har flere betydninger:
 Jacob Holm (håndboldspiller) (1996-) – dansk håndboldspiller
 Jacob Holm (biskop) (1543-1609) – dansk biskop
 Jacob Holm (grosserer) (1770-1845) – dansk grosserer og skibsreder
 Jacob Holm (erhvervsmand) (født i 1961) – dansk direktør
 Jacob Holm Industries – dansk, senere schweizisk firma, grundlagt 1794 af ovennævnte grosserer

Se også 
 Jakob Holm